Carmi steht für:
 Carmi (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten

Carmi ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Carmi (1914–2002), russisch-israelischer Fotograf
 Daniella Carmi (* 1956), israelische Autorin
 Eugenio Carmi (1920–2016), italienischer Maler und Bildhauer
 Maria Carmi (1880–1957), italienische Schauspielerin
 T. Carmi (1925–1994), israelischer Dichter
 Vera Carmi (1914–1969), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Karmi